Mazhi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mazhi (ö), Zhejiang, 
 Mazhi (socken), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar